Полный список олимпийских медалистов по тяжёлой атлетике  с 1896 по 2012 гг.

Современная программа

Легчайший вес 
 −56 кг (1948—1968)
 52-56 кг (1972—1992)
 54-59 кг (1996)
 −56 кг (2000-)

Полулёгкий вес 
 −60 кг (1920—1936)
 56-60 кг (1948—1992)
 59-64 кг (1996)
 56-62 кг (2000-)

Лёгкий вес 
 60-67,5 кг (1920—1992)
 64-70 кг (1996)
 62-69 кг (2000-)

Полусредний вес 
 67,5-75 кг (1920—1992)
 70-76 кг (1996)
 69-77 кг (2000-)

Средний вес 
 75-82,5 кг (1920—1992)
 76-83 кг (1996)
 77-85 кг (2000-)

Полутяжёлый вес 
 82,5-90 кг (1952 — 1992)
 83-91 кг (1996)
 85-94 кг (2000 - 2016)

Тяжёлый вес 
 +82,5 кг (1920—1948)
 +90 кг (1952—1968)
 90-110 кг (1972—1976)
 100—110 кг (1980—1992)
 99-108 кг (1996)
 94-105 кг (2000-2016)

Супертяжёлый вес 
 +110 кг (1972 — 1992)
 +108 кг (1996)
 +105 кг (2000 — 2016)
 +109 кг (2020)

Исключённые соревнования

Толчок одной рукой

Толчок двумя руками

Многоборье на гантелях

Наилегчайший вес 
 −52 кг (1972—1992)
 −54 кг (1996)

Первый тяжёлый вес 
 90-100 кг (1980—1992)
 91-99 кг (1996)

Ссылки 
 International Olympic Committee results database

Тяжёлая атлетика